Termin ZMP ima više značenja.

 AICA ribonukleotid, nukleotid
 ZMP INC., japansko preduzeće